Гудрич (англ. Goodrich) — фамилия.

Известные носители:

 Гудрич, Гейл (род. 1943) — американский профессиональный баскетболист.
 Гудрич, Ллойд (1897—1987) — американский искусствовед.
 Гудрич, Уоллес (1871—1952) — американский органист и музыкальный педагог.
 Гудрич, Чонси (; 1759—1815) — американский сенатор от штата Коннектикут.
 Гудрич, Эдвин Стефен (1868—1946) — английский биолог; лауреат Медали Линнея.